Андрей Боровиков: Боровиков, Андрей Владимирович (род. 1988) — российский экоактивист и глава архангельского штаба Навального.
 Боровиков, Андрей Евстигнеевич (1912—1938) — Герой Советского Союза.